A competição até 63 kg feminino de luta estilo livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 17 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09h30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16h00, horário local.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008